Бельви́ль-э-Шатийо́н-сюр-Бар () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Ле-Шен. Округ коммуны — Вузье.

Код INSEE коммуны — 08057.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 37 км к югу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 322 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 207 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 143 были экономически активными, 64 — неактивными (показатель активности — 69,1 %, в 1999 году было 76,7 %). Из 143 активных работали 131 человек (83 мужчины и 48 женщин), безработных было 12 (6 мужчин и 6 женщин). Среди 64 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XV век). Исторический памятник с 1930 года

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны